Dürn heißen 

geographische Objekte: 
 Dürn (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Dürn (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Dürn (Gemeinde Pettenbach), Ort bei Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Personen:
 ein südwestdeutsches Edel- und Rittergeschlecht, siehe Dürn (Adelsgeschlecht)